Sara Andersson kan syfta på:

 Sara Andersson Marmnäs (född 1973), svensk komiker, humor- och manusförfattare, producent och radiopratare, har bland annat medverkat i radioprogrammet Cirkus Kiev och TV-programmet Stockholm Live
 Sara Andersson (sopran) (född 1975), operasångerska, sopran
 Sara Andersson (handbollsspelare) (född 1980), svensk handbollsspelare
 Sara Andersson (skidskytt) (född 2003), svensk skidskytt som tog brons vid ungdoms-OS 2020